Ochozjasz – król Izraela około 853-852 p.n.e.
 Ochozjasz – król Judy około 841 p.n.e., zamordowany przez Jehu.